Лобойко — фамилия. Известные носители:

 Лобойко, Алексей Яковлевич (род. 1938) — украинский учёный, химик-технолог, специалист в области технологии неорганических веществ, катализа и экологии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 г.
Лобойко, Борис Григорьевич (1937) — учёный-физик, д.т.н., профессор
 Лобойко, Иван Николаевич (1786—1861) — русский литератор, белорусский филолог, историк, педагог; заслуженный профессор Виленского университета.
 Лобойко, Константин Иванович (ок. 1832—1904) — актёр, антрепренёр, балетмейстер и фотограф.
 Лобойко, Леонид Николаевич (род. 1963) — украинский правовед, доктор юридических наук.
 Лобойко, Сергей Владимирович (род. 1985) — украинский футболист, защитник харьковского «Гелиоса».